Lwow steht für:

 russischer Name der ukrainischen Stadt Lwiw, deutsch Lemberg
 Lwow (Adelsgeschlecht), russisches rurikidisches Fürstengeschlecht

Lwow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Lwow (* 1972), russischer Automobil- und Truckrennfahrer
 Alexei Fjodorowitsch Lwow (1798–1870), russischer Violinist und Komponist
 Dmitri Semjonowitsch Lwow (1930–2007), russischer Ökonom
 Fjodor Petrowitsch Lwow (1766–1836), russischer Dichter und Schriftsteller, Direktor der Hofkapelle in St. Petersburg
 Georgi Jewgenjewitsch Lwow (1861–1925), russischer Politiker

 Sergej Lwow (1922–1981), russischer Schriftsteller 
 Waleri Konstantinowitsch Lwow (* 1953), sowjetrussischer Boxer
 Wassili Nikolajewitsch Lwow (1859–1907), russischer Zoologe 
 Wladimir Lwow (* 1955), russischer Sportschütze, Weltmeister 1982
 Wladimir Nikolajewitsch Lwow (General) (1897–1942), sowjetischer General
 Wladimir Nikolajewitsch Lwow (1872–1934), russischer Politiker (Zentristen), Oberprokuror der Heiligen Synode 

Siehe auch:

 Lwoff
 Lwowa
 Lvov